La nave Galaxy è un traghetto appartenente alla European Seaways.

Servizio
Il traghetto, costruito alla fine degli anni settanta e secondo di una serie di quattro traghetti, viene commissionato dalla compagnia polacca Polferries dove naviga fino al 2005. Venduto, viene utilizzato per un breve periodo dalla compagnia greca GA Ferries rinominandolo Felicia.

Trascorso un anno, passa sotto il controllo della società ucraina Ukrferry, dove continua a navigare come Felicia per poi essere ribattezzata in Yuzhnaya Palmyra fino al 2008, quando viene noleggiata alla compagnia spagnola Iscomar e cambia nome in Begoña del Mar. Rientrato dal noleggio, viene venduto alla neonata compagnia Adriatica Traghetti, dove svolge servizio di linea sulla tratta Bari - Durazzo fino al 2013.

Nel corso degli anni successivi viene noleggiato alle compagnie Inter Lines (per i collegamenti tra il Nord Africa e la Spagna) e Siremar. Per quest'ultima, tuttavia, non prenderà mai servizio a causa del mancato superamento delle verifiche tecniche e del successivo sequestro da parte del tribunale. Risolte le vicende giudiziarie, il traghetto viene venduto alla European Seaways e rinominato Galaxy, entrando poi in servizio sulla tratta estiva Brindisi-Corfù-Igoumenitsa-Cefalonia-Zante. Dopodiché parte un'altra serie di noleggi: prima alla compagnia faroense Strandfaraskip Landsins, poi alla Africa Morocco Link e alla Traghetti delle Isole, per sostituire temporaneamente il traghetto Lampedusa, e infine alla Inter Shipping fino a settembre 2019.

Nel 2023 la nave viene nuovamente noleggiata alla Siremar, che dal 18 febbraio seguente la impiega sulla linea tra Porto Empedocle e le isole Pelagie al posto del traghetto Paolo Veronese.

Note

Traghetti greci